Ce mot peut être employé de différentes manières :
 Selective Laser Melting, un procédé de fabrication additive,
 Société suisse de construction de locomotives et de machines (en allemand : ) est un constructeur suisse (Winterthour) de matériel roulant ferroviaire, spécialisé dans les trains régionaux et de banlieue,
 en opto-électronique, un Spatial Light Modulator est un dispositif de modulation de la lumière,
 As-salâm 'aleïkoum en langage SMS,
 Sentiments les meilleurs, en abréviation de conclusion d'un message.
 Code AITA de l'aéroport de Salamanque en Espagne.